Félix Viallet député de la Lozère (1912-2005) 
 Félix Viallet industriel, maire de Grenoble de 1908 à 1910